Иоганн III:
 Иоганн III (1244—1268) — маркграф Бранденбург-Зальцведельский.
 Иоганн III Шверин — рижский архиепископ с 1294/95 до 1300 года.
 Иоганн III (ок. 1369—1420) — бургграф Нюрнберга, представитель дома Гогенцоллернов.
 Иоганн III (1374—1425) — князь-епископ Льежский (под именем Иоанн VI), герцог Баварско-Штраубингский с 1418 года.
 Иоганн III (1490—1539) — герцог Юлих-Бергский с 1511 года, герцог Клевский и граф Маркский с 1521 года.
 Иоганн III Саксен-Веймарский (1570—1605) — герцог Саксен-Веймарский. См. также 
 Иоганн I
 Иоганн II
 Иоганн IV
 Иоганн V
 Иоганн VI